

Вернате — муніципалітет у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан

Вернате — громада в кантоні Тічино